M'hamid peut faire référence à : 

 M'hamid, un quartier situé au-delà de l'Aéroport de Marrakech-Ménara, au sud-ouest de l'agglomération de Marrakech.

 M'Hamid El Ghizlane, une commune du sud-est marocain situé dans la vallée du Drâa.